Достовалов — фамилия; имеет женскую форму Достовалова.
 Достовалов, Владимир Иванович (род. 1933) — передовик производства, монтажник объектов атомной энергетики в СССР, Герой Социалистического Труда.
 Достовалов, Евгений Исаакович (1882—1938) — герой Первой мировой войны, участник Белого движения, генерал-лейтенант. 
 Достовалов, Семён Васильевич (1919—1944) — красноармеец Рабоче-крестьянской Красной армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Достовалов, Сергей Анатольевич (1971—2008) — участник Первой и Второй чеченских войн, погиб при исполнении служебных обязанностей.